Las siglas BCR pueden hacer referencia a:

 En derecho, a las llamadas Normas corporativas vinculantes (Binding Corporate Rules), una figura legal que permite la transferencia internacional de datos personales en el seno de empresas multinacionales.
En bioquímica, a los receptores de células B, (B Cell Receptors) un tipo de moléculas de inmunoglobulina denominado "de superficie".
Bolsa de Comercio de Rosario, en Argentina.
Banco de Costa Rica, institución financiera pública.
Banca Comercială Română (BCR), el principal banco de Rumania.
Banco Central de Reserva de El Salvador, institución financiera pública.

Siglas